

Мангутське сільське поселення — сільське поселення, Киринський район, Забайкальський край
 Мангутське сільське поселення — сільське поселення, Називаєвський район, Омська область